Алекса́ндр Ива́нович До́машев (4 ноября 1958) — советский хоккеист на траве, участник Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

Карьера 
Выступал за московские клубы «Спартак» и «Фили».

На Олимпиаде в Сеуле Александр в составе сборной СССР занял 7-е место. На следующих Играх Домашев, будучи игроком Объединённой команды, стал 10-м.

После завершения карьеры работал в команде «Московский строитель» и в ЦСП «Измайлово». В настоящее время Домашев является главным тренером мужской сборной России.

Примечания 

Хоккеисты на траве СССР
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Мастера спорта СССР международного класса
Игроки КХТ «Спартак» Москва
Игроки КХТ «Фили»